Ясенок-Подлубное — деревня в Тульской области России.

В рамках административно-территориального устройства входит в Коммунарский сельский округ Новомосковского района, в рамках организации местного самоуправления включается в муниципальное образование город Новомосковск со статусом городского округа.

География 
Расположена в 30 км к северу от Новомосковска. В 34 км от деревни проходит автодорога М4. В 100 метрах протекает река Аселок Шатского водохранилища.

Население

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Новомосковск